Přezdívka Jimbo (odvozená od jména Jimmy), má několik významných nositelů:
 Jimmy Wales přezdívaný Jimbo – jeden ze zakladatelů Wikipedie
 Jimbo Jones – postavička z amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Přezdívky